Spezzano steht für:

 Spezzano (Fiorano Modenese), Fraktion von Fiorano Modenese, Italien
 Spezzano Albanese, Gemeinde in der Provinz Cosenza, Kalabrien, Italien
 Spezzano della Sila, Dorf am Abhang der Sila, Provinz Cosenza, Kalabrien, Italien
 Spezzano Piccolo, ehemalige Gemeinde in der Provinz Cosenza, Kalabrien, Italien

Spezzano ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonora Spezzano (* 2004), italienische Schriftstellerin